Molar är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är .

Källor 

Molar, El